Finkel:
 Aleksander Finkel (ukr. Олександр Фінкель; * 1975), izraelski szachista
 Borys (Arkadijowicz) Finkel (ukr. Борис Аркадійович Фінкель)
 Ludwik (Michał Emanuel) Finkel (1858 - 1930), polski historyk, bibliograf